Лора́н I де Горрево́ (; ок. 1470 — 6 августа 1529, Барселона), граф де Пон-де-Во, герцог ди Нола — государственный деятель и дипломат Габсбургских Нидерландов и Испанской империи.

Биография 
Сын савойского рыцаря Жана де Горрево, принадлежавшего к младшей линии старинного савойского дома де Горрево, и Жанны де Лориоль-Шаль, брат кардинала Луи де Горрево.

Виконт де Сален, барон де Монтане и Куркондре, сеньор де Горрево, Шаламон, Жербе, Бельмон, Сермуайе и Ле.

Начал придворную карьеру благодаря протекции дяди по материнской линии Жана де Шаля, губернатора Бресса. Впервые упоминается в грамоте о привилегиях, данных графом Баже и сеньором Бресса Филибертом Добрым 8 октября 1497 оружейным мастерам Сен-Тривье-де-Курта, где назван конюшим герцогской конюшни.

9 ноября, став герцогом Савойи, Филиберт утвердил советника и камергера Лорана де Горрево в должности конюшего, с жалованием в 600 савойских флоринов, и тот, по-видимому, находился при особе сеньора весь период его правления (1497—1504).

19 мая 1498 участвовал в турнире, устроенном герцогом в Женеве. Предположительно, участвовал в походе герцога Савойского вместе с армией Людовика XII против Лодовико Моро в 1499 году. Упомянут в трактате о Лиге, заключённой в Шаторено между кардиналом Амбуазом, представлявшим короля Франции, и графом Луи де Лашамбром, представителем Савойи. В протоколе от 13 мая 1499 Лоран, ставший в том году великим конюшим, назван четвёртым из шести вельмож Шамберийского двора, которым король назначил пенсионы (расписался в получении 400 ливров).

В том же году Лоран сменил Жака де Бюсси, сеньора д’Эриа, в должности шателена Сен-Тривье-де-Курта, которая приносила значительный доход, будучи, в основном, почётной. Сохранил этот пост до конца жизни. Около 1512 года также получил должность великого шателена Пон-де-Во.

В первые году XVI века стал приближённым новой герцогини Савойи Маргариты Австрийской, фактически возглавившей правительство. 11 июня 1502 присутствовал на церемонии передачи священной плащаницы из францисканского монастыря Шамбери в капеллу герцогского замка.

25 октября 1504 Лоран сменил своего дядю, подавшего в отставку по возрасту, на посту губернатора и великого бальи Бресса.

После прихода к власти герцога Карла II Маргарита утратила влияние. Новый правитель пытался отобрать её вдовью долю — доходы с Бресса, земли Во и Фокиньи, составлявшие 12 тыс. золотых экю в год. Лоран де Горрево, барон де Монтане, принимал активное участие в переговорах по этому вопросу. 12 января 1505 герцог поручил ему вместе с Гийомом де Люрьё, сеньором де Монвераном, выработать на переговорах в Пон-д’Эне с бургундскими послами, представлявшими императора, условия трактата о вдовьей доле. Для ускорения переговоров Маргарита выехала в Бургундию, затем отправилась к отцу в Германию. Под давлением последнего Карл II был вынужден уступить, и 5 мая 1505 года в Страсбурге был подписан компромисс, по которому Маргарита также получила ранее конфискованное у Рене Савойского графство Виллар и сеньорию Гурдан.

Барон де Монтане помогал экс-герцогине в организации строительных работ в Бру, где по обету сначала была возведена церковь, 27 августа 1506 переданная монахам-августинцам, организовавшим там обитель, а затем построен знаменитый готический храм.

В марте 1507 Маргарита Австрийская покинула Савойю, возглавив управление Габсбургскими Нидерландами. Лоран де Горрево стал одним из её ближайших советников. 21 декабря 1507 вместе с Жаном де Бергом, Жаном Ле-Соважем и другими представителями Нидерландов, подписал в Кале «договор о лиге и конфедерации» с английскими послами. Затем барон де Монтане был послан в Савойю для урегулирования вопросов о финансовых поступлениях из Бресса, а в последних числах декабря в составе чрезвычайного посольства сеньора де Берга, канцлера Ле-Соважа, доктора Сижисмона Флуга, секретаря Жиля ван ден Дамме и гербового короля Золотого руна Тома Изаака отправился ко двору Генриха VII, на дочери которого Марии Жан де Берг должен жениться по представительству от имени герцога Карла Габсбурга.

В 1509 году Лоран совершил длительную поездку в своё губернаторство в Бресс, в ходе которой женился вторым браком, вернулся в Нидерланды в феврале 1510 года, после чего несколько лет находился при особе правительницы в качестве советника и камергера. Вскоре он был назначен шефом и генерал-губернатором личных владений и финансов принцессы, приняв управление землями в Савойе, а также пожалованными Максимилианом дочери в пожизненное владение графствами Бургундией и Шароле, землями и сеньориями Сален, Нуайе, Шатель-Шинон, Шоссен и Ла-Перьер.

В 1510 году Лоран де Горрево приобрёл во Франш-Конте владения Коркондре и Марне, а в апреле 1512 получил должность управляющего солеварнями Салена, которую сохранял до 1524 года.

В 1513 году принимал активное участие в решении миланского вопроса, вступившего в решающую фазу после возвращения 19 декабря 1512 года Массимилиано Сфорца в столицу герцогства, а также в заключении союза с Англией.

5 апреля в Мехеленском дворце с английскими послами вице-канцлером Джоном Янгом, Томасом Болейном и Ричардом Уингфилдом был подписан союзный договор, к которому присоединились папа Лев X, император Максимилиан и Фердинанд Арагонский. Лоран де Горрево участвовал в подписании вместе с Жаном де Бергом, Жираром де Пленом и Тома Спинелли.

С началом военных действий Горрево, по-видимому, был поставлен во главе разведывательной службы и осуществлял связь между Маргаритой, её отцом и королём Англии. После победы при Гинегате и взятия Теруана он до прибытия Жана де Берга был назначен арбитром для урегулирования разногласий английских комиссаров с послами Фердинанда, недовольными позицией Англии. После взятия Турне и отъезда Генриха VIII урегулировал вопрос о жаловании войскам.

3 августа 1515 в Большом зале Брюссельского дворца состоялась церемония эмансипации юного герцога Карла, который затем посетил важнейшие города Нидерландов. Лоран де Горрево сопровождал принца в этой поездке, а затем добился от герцога Савойского присоединения, в качестве союзника Испании, к договору с королём Франциском, подписанному сеньором де Шьевром в Париже. Этот успех значительно поднял его кредит при Мехеленском дворе, но вскоре Лоран выступил против попыток его покровительницы начать собственный соляной бизнес в районе Лон-Ле-Сонье и в земле Во, заставив Маргариту, ради сохранения Саленской монополии, ликвидировать производство в её доменах.

При нидерландском дворе началась борьба за влияние между Маргаритой Австрийской и группировкой сеньора де Шьевра, настаивавшего на значительных уступках в пользу Франции и добившегося победы. Уязвленная правительница представила 20 августа 1515 на совете записку со своими жалобами и напоминанием об оказанных государству услугах. Документ был зачитан в присутствии суверена и нескольких сеньоров: пфальцграфа, Равенштейна, Шиме, Шьевра, Сампи, Монревеля и Горрево. Карл обещал удовлетворить её претензии, но ничего не сделал, а Шьевр со своими сторонниками к началу следующего года почти полностью отстранили Маргариту от руководства.

Лоран де Горрево вместе со своим другом савойцем Меркурино ди Гаттинарой вошёл в состав совета нового суверена. О деятельности барона де Монтане в 1516—1517 годах, времени активной дипломатической работы габсбургских агентов, ничего определённого не известно. 6 ноября 1516 Лоран де Горрево на капитуле в Брюсселе был избран в число рыцарей ордена Золотого Руна. 14 ноября он получил должность хранителя печати эрцгерцогини, а также был назначен почётным дворянином и управляющим её дворца, на место Ги де Лабома, графа де Монревеля.

7 сентября 1517 Лоран де Горрево отплыл из Флиссингена в Испанию в свите Карла Габсбурга. При испанском дворе он выступал в роли посредника и осведомителя Маргариты. Присутствовал на коронации в Вальядолиде. В конце 1519 Лоран вернулся в Нидерланды, и вскоре уехал в Бурк-ан-Брес, где 9 февраля 1520 его шурин Жан Филибер де Лапалю, граф де Варакс и де Ла-Рош, сеньор де Варамбон, продал ему графство и виконтство Сален за 3500 франков. Тогда же он добился от Маргариты права иметь часовню в церкви Бру, где была создана усыпальница дома де Горрево.

Пребывание Лорана в Брессе и Франш-Конте было недолгим, так как Римский король вскоре вызвал его во Фландрию. 1 июля во Флиссингене Лоран де Горрево участвовал в церемонии приёма Карлом, Маргаритой и Фердинандом послов Венеции и Савойи, герцогов Саксонии, Брауншвейга и других имперских князей.

28 января 1521 в Женеве герцог Савойский, браку которого с португальской принцессой Лоран содействовал, возвёл его в титул графа де Пон-де-Во. Вскоре Карл V назначил его маршалом Бургундии, а 31 марта 1522 великим магистром императорского дворца.

Перейдя на императорскую службу, Лоран де Горрево участвовал в Вормсском рейхстаге, конференциях в Толедо в июле-августе 1525, и переговорах в Мадриде в октябре того же года. После подписания Мадридского договора император направил графа де Пон-де-Во в качестве своего наместника и генерал-губернатора принять присягу у жителей обеих Бургундий. Штаты герцогства Бургундского отказались переходить под власть Карла V, и Лоран де Горрево провёл полтора года в графстве, договорился о нейтралитете со швейцарцами и вмешался в декабре 1527 — январе 1528 в дела Безансона. Отозванный 2 октября 1528 и вернувшийся к исполнению функций великого магистра, он присоединился к Карлу V в Испании и умер 6 августа 1529 в Барселоне, во время подготовки к отплытию в Италию. Его останки, в соответствии с завещанием, были перевезены в Бру и погребены в часовне, недалеко от гробницы Маргариты Австрийской.

По утверждению Самюэля Гишнона, в одной из статей Камбрейского мира 1529 года указывалось, что владение Шаламон в Домбе, приобретённое Лораном у коннетабля Бурбона 5 февраля 1525 в Толедо, остаётся в его собственности. Также император пожаловал ему герцогство Нола на Сицилии и рудники в Бискайе, оцениваемые в миллион ливров.

В историографии Лоран де Горрево рассматривается, как предшественник Никола Перрено де Гранвеля в деле организации габсбургской политики во Франш-Конте.

Семья 
1-я жена: Филиппа де Лапалю (ум. 1508), дочь Юга де Лапалю, графа де Варакса, виконта де Сален, маршала Савойи, и Антонии де Полиньяк.

Брачный контракт был подписан 18 февраля 1504 в замке Кариньян в присутствии Филиберта Доброго и Маргариты Австрийской, вдовствующей герцогини Бьянки Монферратской и большого числа знатных особ.

Единственный ребёнок от этого брака умер во младенчестве.

2-я жена: Клод де Ривуар (ум. 30.11.1535, Безансон), единственная дочь и наследница Луи де Ривуара, рыцаря, сеньора де Ривуар, Жербе, Ле, Бельмон и Домессен, и Маргариты д’Альбон, вдова Антуана де Бельтрюша, сеньора-соправителя Аннюи, Корнийона, Марто, губернатора Ниццы и Турина. Придворная дама Маргариты Австрийской.

Брачный контракт был подписан 30 июня 1509 в Монлюэль-ан-Бресс.

Будучи бездетным, Лоран де Горрево по завещанию, составленному 26 мая 1527 в Марне, отказал свои савойские владения кузену Арману де Горрево, конюшему, сыну Жана-Доната де Горрево, сеньора де Конд и Салан, камергера императора Максимилиана и дворянина свиты Маргариты Австрийской. В силу того же завещания брат Армана Жан, сеньор де Салан и дю Фур, был назначен универсальным легатарием, получив основную часть владений Лорана, которая находилась во Франш-Конте. По условиям завещания земли, титулы и герб переходили к мужскому потомству Жана, а в случае, если бы у него не было сыновей, или у его сыновей не было бы мужского потомства, наследницей должна была стать на выбор одна из дочерей, при условии, что она будет носить имя и герб рода.

Этим условием воспользовался в 1681 году Шарль-Луи де Бофремон, потомок Жанны де Горрево, старшей дочери Жана, предъявивший после смерти последнего представителя дома права на наследство.

Внебрачная дочь:

 Пернетта де Горрево, дама де Нан во Франш-Конте. Муж 1): Клод II де Горрево, сеньор де Тире; 2): Шарль-Филибер де Монжуван, сеньор де Монжуван и Лаперуз.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Père Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. V. — P.: Companie des Libraires Assosiez, 1730, pp. 662—663
 , p. 81 
 Chagny A. Biographie sommaire de Laurent de Gorrevod // Correspondance politique et administrative de Laurent de Gorrevod, conseiller de Marguerite d’Autriche et gouverneur de Bresse. Première partie, 1507—1520. — Macon: Protat frerès, 1913, pp. LVIII—CXIX 
  , p. 119
 Dunod de Charnage F. I. Histoire du second royaume de Bourgogne, du comté de Bourgogne sous les rois Carlovingiens, des III et IVe royaumes de Bourgogne, et des comtes de Bourgogne, Montbéliard et Neufchatel (Histoire des Séquanois et de la province séquanoise: des Bourguignons). T. II. — Dijon: De Fay, 1737, p. 541 
 Gauthier J. Les Gorrevod et leur sépulture dans l'église de Marnay // Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 4ème série. Vol. V. 1869. — Besançon: Dodivers et Cie, 1870, pp. 344—346
 Gollut L. Mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne. — Arbois: August Javel, 1846, col. 1278
 Guichenon S. Histoire de Bresse et de Bugey. Troisième partie. Contenant les Généalogies des Familles Nobles de Bresse & de Bugey. — Lyon: Jean Antoin Huguetan & Marc Ant. Ravaud, 1650, pp. 193—197 
 Merlin Ph.-A. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. T. XXXII. — Bruxelles: H. Tarlier, 1828, p. 208

Ссылки 
 
 

Дипломаты Нидерландов
Дипломаты Испании